Сабанета има више значења:

 Сабанета (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сабанета (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сабанета (Коскиви), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сабанета (Уејапан де Окампо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сабанета (Игнасио де ла Љаве), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сабанета (Халтипан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сабанета (Олута), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сабанета (Сантијаго Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику